El nombre de Colegiata de Santa María es el nombre de varios edificios religiosos, catalogados como colegiatas en honor a Santa María.

Advocación 
 Santa María, madre de Jesús de Nazaret:
– Festividad: 1 de enero.

Colegiatas 
 Nota: Ordenadas por país, y luego por localidad/ciudad

En España 

 Colegiata de Santa María, colegiata católica en la localidad de Borja, (Zaragoza);
 Colegiata de Santa María, colegiata católica en la localidad de Calatayud, (Zaragoza);
 Colegiata de Santa María, colegiata católica en la ciudad de La Coruña;
 Colegiata de Santa María, colegiata católica en la ciudad de Daroca;
 Colegiata de Santa María, colegiata católica en la ciudad de Gandía, (Valencia);
 Colegiata de Santa María, colegiata católica en la ciudad de Játiva, (Valencia);
 Colegiata de Santa María, colegiata católica en la localidad de Roncesvalles, (Navarra);
 Colegiata de Santa María, colegiata católica en la ciudad de Valladolid;
 Colegiata de Santa María, colegiata católica en la localidad de Vigo, (Pontevedra);
 Colegiata de Santa María, colegiata católica en la localidad de Villafranca del Bierzo, (León);
 Catedral de Santa María, catedral católica en Vitoria, (Álava) (colegiata hasta la creación de la diócesis en 1861).

En Francia 
 Colegiata de Santa María, en la ciudad de Perpiñán, (Pirineos Orientales).

En el Reino Unido 
 Colegiata de Santa María (Collegiate Church of St Mary), colegiata de la Iglesia de Inglaterra en la localidad de Warwick, (Inglaterra).